Dhar Ubarran (berg), een berg in het land van de Temsamane in Noord-Marokko
 Dhar Ubarran (veldslag), een veldslag nabij bovengenoemde berg, op 1 juni 1921
 Dhar Ubarran (episch gedicht), heldendicht over bovengenoemde veldslag